I Simpson l'hanno già fatto (Simpsons Already Did It) è il settimo episodio della sesta stagione della serie animata South Park, e l'86º episodio della serie in generale, andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti su Comedy Central il 26 giugno 2002 e in Italia su Paramount Comedy nel 2005.

L'episodio è stato scritto dal co-creatore della serie Trey Parker.

Trama 
Kyle, Stan e Tweek stanno realizzando un pupazzo di neve e Stan dice a Tweek di posizionare una carota come naso, ma Tweek risponde che ha paura che il pupazzo prenda vita e tenti di ucciderlo (un riferimento al cortometraggio The Spirit of Christmas, conosciuto anche come Jesus vs. Frosty).

Nel frattempo arriva Cartman che mostra a Kyle, Stan e Tweek la pubblicità (che ha trovato su una rivista) sulle creature marine. Cartman è convinto che si tratti (come in parte viene ingannevolmente mostrato nella pubblicità) di una razza di sirene in miniatura che, una volta messe in un acquario, "cominciano a fare castelli di sabbia, partite di basket [...] cavalcano le tartarughe e giocano insieme ai pesci" e, nonostante l'iniziale scetticismo di Kyle, riesce a convincere gli altri 3 bambini a pagare 4 $ a testa per coprire il costo di 16 $ per queste creature (che Cartman spera in segreto lo possano portare "via da questo schifoso pianeta di fricchettoni").

Nel frattempo, Butters, nei panni del suo "malvagio" alter-ego noto come Professor Caos, sta cercando di escogitare un perfido piano per distruggere South Park; quando pensa di fermare la luce del Sole con un enorme pannello per far precipitare nel buio la cittadina, il suo assistente Dougie/Generale Distruzione lo informa che tale piano era già stato attuato dal signor Burns de I Simpson (nell'episodio Chi ha sparato al signor Burns?, 6x25) e allora Butters abbandona l'idea, non volendo copiare qualcosa già fatto da altri.

Quando arriva il pacco con le uova delle creature marine, Cartman è eccitatissimo e si prepara ad accogliere la nuova razza come ambasciatore della Terra ma rimane deluso e si arrabbia quando, una volta svuotato il contenuto della bustina nella vasca, scopre che si tratta di semplici e piccolissimi protozoi che non fanno nulla di straordinario. Dopo lo sfogo di Cartman, Kyle propone di mettere i protozoi nel caffè della maestra Choksondik, e gli altri ragazzi concordano. La scene si sposta alla casa della signorina Choksondik, che viene portata via, ormai cadavere, su un'ambulanza con i quattro bambini che concordano di non dire niente a nessuno, convinti che siano stati i protozoi da loro messi nel caffè dell'insegnante a causarne il decesso.

Butters (travestito da Professor Chaos) va a casa di Dougie affermando con orgoglio di aver compiuto "la peggior azione della mia vita", ovvero aver tagliato con una sega la testa della grande statua del pionere John Wesley Powell nella piazza centrale della città, e subito accende il notiziario in cui viene riportata tale gesto vandalico, che viene paragonato dal giornalista a quando Bart Simpson decapita la statua di Jebediah Springfield (La testa parlante, 1x08) e tutti gli intervistati concordano che il teppista abbia voluto rendere omaggio a I Simpson.

Dopo aver sentito che sono stati trovati degli spermatozoi nello stomaco della maestra durante l'autopsia (che non ne ha ancora chiarito il motivo della morte), i quattro ragazzi (che hanno frainteso il termine "protozoo" con "spermatozoo"), si recano all'ospedale per ricuperare le creature dal cadavere dell'insegnante. Intanto il Professor Caos (Butters) continua a proporre piani stravaganti ma che continuano ad essere idee involontariamente prese dai Simpson, come: fingersi un agente immobiliare e imbrogliare tutti in città convincendoli a comprare una monorotaia per poi fuggire con tutti i soldi (Marge contro la monorotaia, episodio 9F10); realizzare un sito web per diffondere pettegolezzi sugli abitanti della città; sotterrare uno scheletro con ali da angelo per far credere che un angelo sia caduto e che la fine sia vicina (Lisa la scettica, episodio 5F05); mettere tutte le lattine di birra nella centrifuga di un colorificio in modo che esplodano una volta aperte (Siamo arrivati a questo: un clip show dei Simpson, episodio 9F17).

Intanto Chef, giunto a casa di Cartman, rassicura i ragazzi che la professoressa non è morta per via delle loro creature acquatiche, e i quattro si rasserenano. La mattina dopo, Cartman fa venire gli altri 3 ragazzi a casa sua mostrandogli come gli spermatozoi recuperati dallo stomaco dell'insegnante si siano accoppiati con il resto delle creature marine rimaste nell'acquario facendo nascere una nuova razza che ha creato una piccola "società marina", che ha cominciato a costruire una piccola città. Cartman decide così di ordinare altre confezioni di creature marine e di procurarsi un acquario più grande a altro liquido seminale (che ignora cosa sia). In quel momento Butters/Professor Caos, dopo aver guardato attentamente tutti gli episodi de I Simpson due volte, crea una macchina assolutamente inutile ma del tutto originale che permette di estrarre le ciliegie dai cioccolatini e sostituirle con della schifosa maionese avariata, ma quella sera stessa scopre che quella macchina verrà ideata ed utilizzata da Bart Simpson in un episodio dei Simpson; a quel punto Butters impazzisce e comincia ad avere delle visioni che gli fanno vedere le persone e il mondo circostante come ne I Simpson.

Cartman si reca alla banca del seme per comprare del liquido seminale, prendendo tutto quello che hanno, e poi per procurarsene ancora un po' si intuisce che abbia fatto inconsapevolmente del sesso orale a un uomo in un vicolo: l'ingenuo bambino ha accettato di avere del liquido seminale da questo sconosciuto gratis ma a patto di «chiudere gli occhi e succhiare da un tubo». I quattro mettono le altre uova di creature marine e lo sperma nel nuovo e più grande acquario. Il giorno dopo Cartman scopre che la civiltà delle creature acquatiche è avanzata di centinaia di anni e che hanno costruito anche una biblioteca, un tempio e perfino una statua di Cartman, che essi ritengano essere una divinità. Cartman, Kyle e Stan vanno a trovare Butters (ancora in preda alla visioni "simpsoniane") e lo invitano a vedere l'acquario in casa di Cartman. Qui Butters, dopo aver visto la minuscola civiltà, comincia a ridere istericamente e afferma che "i Simpson l'hanno già fatto" nell'episodio 4F02 (La paura fa novanta VII, episodio La vaschetta della genesi), in cui Lisa perde un dente e i batteri che ci sono sopra creano una società e costruiscono una statua credendola Dio. I ragazzi gli spiegano che è normale avere le stesse idee che di qualche episodio de I Simpson, essendo questa una serie in onda da molti anni, e in momento Butters guarisce dalle sue visioni. Intanto una parte delle creature marine comincia a venerare Tweek e così scoppia una guerra fra le società credenti, una guerra così violenta che uccide tutte le creature marine dell'acquario.

Note

Voci correlate 
 South Park
 Episodi di South Park

Collegamenti esterni 
  Simpsons Already Did It su southparkstudios.com

Simpson l'hanno già fatto, I